

Toponymes  
 
 Parly, une commune française située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté ; 
 Westfield Parly 2, un centre commercial situé au Chesnay (Yvelines).

Patronyme  
 
 Florence Parly (née en 1963), haute fonctionnaire, dirigeante d'entreprise française. Ministre des Armées de 2017 à 2022.